Сустикакан има више значења:

 Општина Сустикакан (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сустикакан (Сустикакан, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику